Diédougou (Dioïla), gemeente in cercle Dioïla, regio Koulikoro
 Diédougou (Kati), gemeente in cercle Kati, regio Koulikoro
 Diédougou (Koutiala), gemeente in cercle Koutiala
 Diédougou (Ségou), gemeente in de regio Ségou